BKO steht für:
 Basler Kammerorchester
 Brandenburgisches Kammerorchester Berlin
 Betriebliche Katastrophenschutz-Organisation, siehe Katastrophenschutz
 Bamako (ISO-3166-2:ML-Code), Hauptstadtdistrikt in Mali
 Flughafen Bamako (IATA-Code), Flughafen in Mali

BkO steht für:
 Berkelium(II)-oxid, eine der Verbindungen des Berkeliumoxids

bko steht für:
 Kwa' (ISO-639-3-Code), eine der bantoiden Bamileke-Sprachen im Kamerun

Abkürzung